Hopeless Records – etichetta discografica
 Hopeless – singolo di Andy Williams del 1963
 Hopeless – videogioco del 1986